Miguel Alemán is:
 Miguel Alemán Valdés, president van Mexico van 1946 tot 1952
 Miguel Alemán Velasco, Mexicaans politicus
 Miguel Alemán (Tamaulipas), een plaats in Tamaulipas